Данная статья представляет собой список футболистов, игравших за «Майами Фьюжн» в MLS. Все игроки провели не менее одного матча за клуб на высшем уровне. Исходная сортировка осуществлена по фамилиям в алфавитном порядке, однако данные можно упорядочить по любому табличному критерию. Учтены только матчи MLS и голы, забитые в них. Игроки, которые подписывали контракт с «Майами Фьюжн», но не сыграли ни одного матча, не занесены в список.

Клуб базировался в Форт-Лодердейле, Флорида. Домашние матчи проводились на стадионе «Локхарт». В 2000 году команда стала финалистом Открытого кубка США, а в свой последний год выиграла регулярный чемпионат, завоевав Supporters’ Shield. Клуб был расформирован из-за финансовых проблем лиги и решения сократить число команд с 12 до 10. Кроме «Майами Фьюжн», расформированию подвергся «Тампа-Бэй Мьютини».

За всю историю за «Майами Фьюжн» сыграло 70 человек. Рекордсменом по сыгранным матчам является Диего Серна. Он же является лучшим бомбардиром «Фьюжн».

Чтобы посмотреть список всех игроков «Майами Фьюжн» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории.

Список игроков

Расшифровка 

Заголовки таблицы
 Гражданство. Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Майами Фьюжн». Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Ливерпуля».
 Матчи в основе. Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
 Выходы на замену. Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
 Всего матчей. Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.

При составлении списка использовались данные сайта mlssoccer.com.

Легионеры 
Всего в истории «Майами Фьюжн» за клуб сыграло 26 легионеров из 15 стран, наиболее представлены были Колумбия и Ямайка (по 4 игрока). Ниже приведено распределение легионеров по странам.

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Майами Фьюжн»

Примечания

Ссылки 
 Miami Fusion F. C. Number Assignments
 Miami Fusion F.C. players
 Miami Fusion Players from A-Z

Майами